Jméno a příjmení Petar Ivanov se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Petar Ivanov (básník) (1847–1927) - bulharský básník a člen Bulharské akademie věd
 Petar Ivanov (sportovní lezec) (* 2000) - bulharský sportovní lezec, juniorský mistr Evropy
 Petar Ivanov (veslař) (či Pietro Ivanov) - italský veslař
 Petar Ivanov (zápasník) - bulharský zápasník a olympionik